El guanyador del FIFA World Jugador 2001 va ser el jugador portugués Luís Figo.

Homes 

FIFA World Player
Competicions futbolístiques del 2001